Les élections régionales de 1949 au Vorarlberg (Landtagswahl in Vorarlberg 1949) se sont tenues en Autriche dans le land du Vorarlberg, le . 

1949
Vorarlberg
Octobre 1949